Schilleningken ist der deutsche Name von Orten in Litauen und Russland:
 in Litauen:
 Šilininkai (Juknaičiai), Dorf in der Rajongemeinde Rajon Šilutė, Bezirk Klaipėda ((Groß) Schilleningken, Kreis Niederung/Heydekrug, Ostpreußen)
 Šilininkai (Klaipėda), Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda (Schilleningken, Kreis Memel, Ostpreußen)

 in Russland, Oblast Kaliningrad:
 Chlebnikowo (Kaliningrad) im Rajon Krasnosnamensk (Schilleningken, Kirchspiel Lasdehnen, 1938–1946: Ebertann, Kreis Pillkallen (Schloßberg)/Ostpreußen)
 Cholmy im Rajon Tschernjachowsk ((Groß) Schilleningken, 1938–1946: Kaimelskrug, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen) (nicht mehr existent)
 Salessje im Rajon Slawsk (Schilleningken, 1938–1946: Hegehof, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen) (nicht mehr existent)
 Samarskoje im Rajon Krasnosnamensk (Schilleningken (Kirchspiel Schirwindt), 1938–1946: Ostdorf, Kreis Pillkallen (Schloßberg)/Ostpreußen) (nicht mehr existent)
 Wyssokoje (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Schilleningken, 1938–1946: Hainau, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)